Ilvessalo kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ilvessalo (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (13 ha)
2. Ilvessalo (halvö i Södra Savolax), Nyslott,  (6 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar